Gutersohn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gutersohn (1904–2003), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Heinrich Gutersohn (1899–1996), Schweizer Geograph
 Ulrich Gutersohn (1862–1946), Schweizer Aquarellist und Kunstpädagoge